John Oswald (1760-1793) – filosofo e attivista scozzese
 John Oswald (1771-1840) – ufficiale britannico
 John Oswald (1953) – compositore canadese
 Jani Lane (all'anagrafe John Kennedy Oswald) (1963-2011) – musicista statunitense